Bob Bryan e Vera Zvonarëva hanno battuto in finale Todd Woodbridge e Alicia Molik 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Daniel Nestor /  Rennae Stubbs (semifinali)
 Wayne Black /  Cara Black (secondo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Lisa Raymond (secondo turno)
 Bob Bryan /  Vera Zvonarëva (campioni)

 Nenad Zimonjić /  Elena Lichovceva (quarti di finale)
 Kevin Ullyett /  Ai Sugiyama (secondo turno)
 Jared Palmer /  Virginia Ruano Pascual (secondo turno)
 Leander Paes /  Martina Navrátilová (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 2004